O Liga Regional (ou Insular) de Santiago (Zona Sul) de 2015-16 foi a epoca de Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol (ARZNSF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 20, onze em Primeira Divisão e oito em Segunda Divisão, foi o primeiro tempo presentado com dozes clubes na Primeira Divisão.
O campeão do torneio foi o Desportivo da Praia conqustou o único título na Zona Sul (próximo título na 26 anos) é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2016.

Descripção
O gols totais númeram 333, uma recorde regional, terceiro ver Fogo, na próxima temporada, o recorde listado quarto, e hoje (2018-19) listado sexta ver trěs temporadas de Santiago Sul.

Nenhum uma jogos jogarado o em 19 e 20 de março por tempo de eleicões parliamentários de 2016.

Clubes

Primeira Divisão
 Académica da Praia
 Bairro
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 GDRC Delta
 Desportivo da Praia
 Garridos
 Eugenio Lima FC
 Sporting Clube da Praia
 CD Travadores
 GD Varanda
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande
Benfica da Praia (Benfiquinha)
Fiorentina
Kuminidade
Ad Ribeira Grande
 Tchadense
Unidos do Norte (União dos Norte)
Vilanova

Resumo da Temporada
A edição 2015-16 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Boavista Futebol Clube da Praia.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Benfica
2a: Tchadense

Jogos

Evolução dos posições

Estatísticas
Melhor vitória:: Eugenio Lima 0 - 7 Sporting Praia (8 de maio)
Mais diferencias na nombre de gols: dois jogos
 Desportivo Praia 7 - 1  Delta (6 de março) 
 Boavista 7 - 1  Eugenio Lima (10 de abril)

Melhores goleadores do campeonato
<small>Fonte:</small>

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
Desporto em Cabo Verde em 2015
Futebol de 2016 em Cabo Verde‎
Década de 2010 na Ilha de Santiago